Østre Omfartsvej kan henvise til:

 Østre Omfartsvej (Bjerringbro) – omfartsvej øst om Bjerringbro
 Østre Omfartsvej (Tønder) – motortrafikvej ved Tønder
 Østre Omfartsvej (Varde) – motortrafikvej ved Varde